Иволгин — фамилия; имеет женскую форму Епринцева.
 Епринцев, Олег Леонидович (род. 1962) — советский и российский футболист, игрок в мини-футбол. 
 Епринцева, Вера Владимировна (1935—1993) — доярка Борисоглебского совхоза Амурской области, Герой Социалистического Труда.